Laroya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laroya (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Laroya (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar